U19-Europamästerskapet i fotboll för damer 2014 spelades i Norge 15–27 juli 2014.

Gruppspel

Grupp A

Grupp B

Slutspel

Slutspelsträd

Semifinaler

Final

Slutställning

Källor
Officiell hemsida
Rsssf.com

2014 i Norge
2014
Internationella fotbollstävlingar i Norge
Fotbollsåret 2014